Мартин Личфилд Уэст (Вест) OM (; 23 сентября 1937 года, Лондон — 13 июля 2015 года, Оксфорд, Великобритания) — британский эллинист, исследователь древнегреческой литературы и музыки.

Доктор, член Британской академии (1973), иностранный член Американского философского общества (2010).
Лауреат премии Бальцана (2000).

Биография 
Родился первенцем в семье инженера-строителя.

Окончил факультет классической филологии Оксфордского университета (среди его учителей были Эрик Доддс и ). В 1959 году приступил к последипломной работе - по Гесиоду, под началом Хью Ллойда-Джонса; занимался также в Германии у . С 1960 по 2004 г. преподавал греческий язык и греческую литературу в крупных вузах Великобритании: в 1960-63 в St. John’s College, в 1963-74 в University College (оба в Оксфорде), в 1974-91 гг. профессор греческого в Бедфорд-колледже Лондонского университета, в 1991—2004 — в оксфордском All Souls College, затем фелло-эмерит последнего.
Область научных интересов обширна - греческая поэзия и музыка, история религии и востоковедение. 

Автор нескольких монографий и более чем 200 статей (на русский язык книги не переводились), в том числе дилогии «Восточный лик Геликона» (1997) и «Индоевропейская поэзия и миф» (2007), системно рассматривающих соответственно ближневосточные и индоевропейские параллели архаической греческой культуры. М. Л. Весту принадлежит последнее издание Илиады в Тойбнеровской серии и сопровождающие её исследования «Работы о тексте и трансмиссии Илиады» (2001) и «Создание Илиады» (2011). Совместно с Эгертом Пёльманом опубликовал (лучшее и наиболее полное на сегодняшний день) собрание древнегреческих музыкальных памятников «Documents of Ancient Greek Music» (Oxford, 2001). Книга Веста «Древнегреческая музыка» (1992) считается одной из лучших по истории и теории древнегреческой музыки.

Женился в 1960 году.

Награды и отличия 
 Премия Бальцана (2000)
 Медаль Кеньона от Британской академии (2002). При вручении был назван «наиболее ярким и плодовитым грецистом своего поколения».
 Кавалер ордена Заслуг (OM, 2014)
 Почётный доктор Кипрского университета (2008)

Труды

Монографии  
 Early Greek Philosophy and the Orient, Oxford: Clarendon Press, 1971, xv + 256 pp.; итал. перевод, Bologna 1993
 Textual Criticism and Editorial Technique Applicable to Greek and Latin Texts (Teubner Studienbücher), Stuttgart: B.G. Teubner, 1973, 155 pp.; греч. перевод, Athens 1989; итал. перевод, Palermo 1991; венгерский перевод, Budapest 1999
 Studies in Greek Elegy and Iambus (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 14), Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1974, ix + 198 pp.
 Immortal Helen: an inaugural lecture delivered on 30 April 1975, London: Bedford College, 1975, 18 pp. ISBN 0-900145-30-7
 Greek Metre, Oxford 1982, xiv + 208 pp. ISBN 0-19-814018-5
 The Orphic Poems, Oxford: Clarendon Press, 1983, xii + 275 pp. ISBN 0-19-814854-2; итал. перевод, Naples 1993;
 The Hesiodic Catalogue of Women: Its Nature, Structure, and Origins, Oxford: Clarendon Press, 1985, viii + 193 pp. ISBN 0-19-814034-7
 Introduction to Greek Metre, Oxford: Clarendon Press, 1987, xi + 90 pp. ISBN 0-19-872132-3
 Studies in Aeschylus (Beiträge zur Altertumskunde 1), Stuttgart: B.G. Teubner, 1990, x + 406 pp. ISBN 3-519-07450-8
 Ancient Greek Music, Oxford: Clarendon Press 1992, xiii + 410 pp. ISBN 0-19-814897-6; греч. перевод, Athens 1999
 Die griechische Dichterin: Bild und Rolle (Lectio Teubneriana v), Stuttgart & Leipzig: B.G. Teubner, 1996, 48 pp. ISBN 3-519-07554-7
 The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth, Oxford: Clarendon Press, 1997, xxvi + 662 pp. ISBN 0-19-815042-3
 Studies in the text and transmission of the Iliad. München: K.G. Saur, 2001, 304 pp. ISBN 3-598-73005-5
 Indo-European Poetry and Myth. Oxford: Oxford University Press, 2007, 480 pp. ISBN 978-0199280759
 Old Avestan Syntax and Stylistics: With an Edition of the Texts. Berlin: de Gruyter, 2011, x + 184 pp. ISBN 978-3-11-025308-5
 The Making of the Iliad: Disquisition and Analytical Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2011, 441 pp. ISBN 978-0-19-959007-0
 The Epic Cycle: A Commentary on the Lost Troy Epics. Oxford: Oxford University Press, 2013, ix + 334 pp. ISBN 978-0-19-966225-8
 The Making of the Odyssey. Oxford: Oxford University Press, 2014, viii + 315 pp. ISBN 978-0-19-871836-9

Издания, комментарии, переводы  

 Hesiod, Theogony, ed. with prolegomena and commentary by M.L. West, Oxford: Clarendon Press, 1966, xiii + 459 pp.
 Fragmenta Hesiodea, ed. R. Merkelbach et M. L. West, Oxford: Clarendon Press, 1967, 236 pp.
 Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati. 1: Archilochus. Hipponax. Theognidea, ed. M. L. West, Oxford: Clarendon Press, 1971, revised edition 1989, xvi + 256
 Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati. 2: Callinus. Mimnermus. Semonides. Solon. Tyrtaeus. Minora adespota, ed. M. L. West, Oxford: Clarendon Press, 1972, revised edition 1992 x + 246 pp.
 Sing me, goddess. Being the first recitation of Homer’s Iliad, translated by Martin West, London: Duckworth, 1971, 43 pp. ISBN 0-7156-0595-X
 Theognidis et Phocylidis fragmenta et adespota quaedam gnomica, ed. M. L. West (Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen 192), Berlin: Walter de Gruyter, 1978, iv + 49 pp.
 Hesiod, Works and Days, ed. with prolegomena and commentary by M.L. West, Oxford: Clarendon Press, 1978, xiii + 399 pp.
 Delectus ex Iambis et Elegis Graecis, ed. M. L. West, Oxford: Clarendon Press, 1980, ix + 295 pp. ISBN 0-19-814589-6
 Carmina Anacreontea, edidit Martin L. West (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig: Teubner 1984, xxvi + 64 pp.; corrected reprint with one page of Addenda, 1993 ISBN 3-8154-1025-8
 Euripides, Orestes, ed. with transl. and commentary by M. L. West, Warminster: Aris & Phillips, 1987, ix + 297 pp. ISBN 0-85668-310-8
 Hesiod, Theogony, and Works and Days, transl. and with an introduction by M. L. West, Oxford: Oxford University Press, 1988, xxv + 79 pp. ISBN 0-19-281788-4
 Aeschyli Tragoediae cum incerti poetae Prometheo, recensuit Martin L. West (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Stuttgart: B.G. Teubner, 1990, lxxxv + 508 pp. ISBN 3-519-01013-5
 Greek Lyric Poetry. The poems and fragments of the Greek iambic, elegiac, and melic poets (excluding Pindar and Bacchylides) down to 450 B.C., [verse translation] Oxford: Oxford University Press, 1993, xxv + 213 pp. ISBN 0-19-282360-4
 Homeri Ilias. Volumen prius rhapsodias I—XII continens, recensuit Martin L. West (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Stuttgart & Leipzig: B.G. Teubner, 1998, lxii + 372 pp. ISBN 3-519-01431-9
 Homeri Ilias. Volumen alterum rhapsodias XIII—XXIV continens, recensuit Martin L. West (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), K. G. Saur: Leipzig & Munich, 2000, vii + 396 pp.
 (with Egert Pöhlmann) Documents of Ancient Greek Music. The extant melodies and fragments edited and transcribed with commentary. Oxford: Clarendon Press, 2001. ISBN 0-19-815233-X
 Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer, edited and translated by Martin L. West. (The Loeb Classical Library 496) Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. ISBN 0-674-99606-2
 Greek Epic Fragments from the Seventh to the Fifth Centuries BC, edited and translated by Martin L. West (The Loeb Classical Library 497). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. ISBN 0-674-99605-4
 The Hymns of Zoroaster: a new translation of the most ancient sacred texts of Iran, with introduction and commentary. London: I.B. Tauris, 2010, xi + 182 pp. ISBN 978-1-84-885347-8

Избранные статьи  

 Hesiodea, Classical Quarterly 11, 1961, 130-45;
 The Medieval and Renaissance Manuscripts of Hesiod’s «Theogony», Classical Quarterly 14, 1964, 165-89;
 Alcmanica, Classical Quarterly 15, 1965, 188-202;
 Tryphon De Tropis, Classical Quarterly 15, 1965, 230-48;
 Conjectures on 46 Greek Poets, Philologus 110, 1966, 147-68;
 Alcman and Pythagoras,  Classical Quarterly 17, 1967, 1-15;
 The Contest of Homer and Hesiod, Classical Quarterly 17, 1967, 433-50;
 Epica, Glotta 44, 1967, 135-48;
 Oracles of Apollo Kareios: A Revised Text, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 1, 1967, 183-7;
 Near Eastern Material in Hellenistic and Roman Literature, Harvard Studies in Classical Philology 73, 1968, 113-34;
 Stesichorus Redivivus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 4, 1969, 135-49;
 The Achaean Wall, Classical Review 19, 1969, 255-60;
 Burning Sappho, Maia 22, 1970, 307-30;
 A New Approach to Greek Prosody, Glotta 48, 1970, 185-94;
 On Lesbian Accentuation, Glotta 48, 1970, 194-8;
 Melica, Classical Quarterly 20, 1970, 205-15;
 Stesichorus, Classical Quarterly 21, 1971, 302-14;
 The Cosmology of «Hippocrates», De Hebdomadibus, Classical Quarterly 21, 1971, 365-88;
 Indo-European Metre, Glotta 51, 1973, 161-87;
 Greek Poetry 2000—700 B.C., Classical Quarterly 23, 1973, 179-92;
 The Medieval Manuscripts of the «Works and Days», Classical Quarterly 24, 1974, 161-85;
 Cynaethus' Hymn to Apollo, Classical Quarterly 25, 1975, 161-70;
 Tragica I—VII, Bulletin of the Institute of Classical Studies 24, 1977, 89-103; 25, 1978, 106-22; 26, 1979, 104-17; 27, 1980, 9-22; 28, 1981, 61-78; 30, 1983, 63-82; 31, 1984, 171-96;
 The Prometheus Trilogy, Journal of Hellenic Studies 99, 1979, 130-48;
 The Singing of Hexameters: Evidence from Epidaurus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 63, 1986, 39-46;
 The Rise of the Greek Epic, Journal of Hellenic Studies 108, 1988, 151-72;
 Alcman and the Spartan Royalty, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 91, 1992, 1-7;
 Analecta Musica, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 92, 1992, 1-54;
 Simonides Redivivus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 98, 1993, 1-14;
 The Babylonian Musical Notation and the Hurrian Melodic Texts, Music and Letters 75, 1993/4, 161-79;
 Some Oriental Motifs in Archilochus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 102, 1994, 1-5;
 «Ab Ovo». Orpheus, Sanchuniathon, and the Origins of the Ionian World Model, Classical Quarterly 44, 1994, 289—307;
 The Date of the «Iliad», Museum Helveticum 52, 1995, 203-19;
 Akkadian Poetry: Metre and Performance, Iraq 59, 1997, 175-87;
 Towards Monotheism, in P. Athanassiadi and M. Frede (edd.), Pagan Monotheism in Late Antiquity, Oxford 1999, 20-40;
 The Invention of Homer, Classical Quarterly 49, 1999, 364-82;
 Iliad and Aethiopis on Stage: Aeschylus and Son, Classical Quarterly 50, 2000, 338-52;
 The Name of Aphrodite, Glotta 76, 2000, 134-8;
 Some Homeric Words, Glotta 77, 2001, 118-35;
 Atreus and Attarissiyas, Glotta 77, 2001, 262-6;
 The Fragmentary Homeric Hymn to Dionysus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 134, 2001, 1-11;
 Eumelos: A Corinthian Epic Cycle?, Journal of Hellenic Studies 122, 2002, 109-33;
 Iliad and Aethiopis, Classical Quarterly 53, 2003, 1-14;
 The New Sappho, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 151, 2005, 1-9;
 Odyssey and Argonautica, Classical Quarterly 55, 2005, 39-64;
 Archilochus and Telephos, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 156, 2006, 11-17;
 A New Musical Papyrus: Carcinus, Medea, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 161, 2007, 1-10;
 Rhapsodes at Festivals, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 173, 2010, 1-13;
 The Homeric Question Today, Proceedings of the American Philosophical Society 155, 2011, 383-93;
 Nine Poems of Sappho, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 191, 2014, 1-12.

Примечания

Литература 
 Hesperos. Studies in Ancient Greek Poetry Presented to M. L. West on his Seventieth Birthday. Edited by P.J. Finglass, C. Collard, N.J. Richardson. Oxford: Oxford University Press, 2007. Pp. lvi, 406. ISBN 978-0-19-928568-6.

Ссылки 
 На сайте оксфордского All Souls College
 На сайте Британской академии
 На сайте Фонда Бальзана
 На сайте Медали Фр. Кеньона Британской академии
 Некролог в газете Oxford Mail
 Некролог в газете Daily Telegraph

эллинисты
Антиковеды Великобритании
Члены Британской академии
Иностранные члены Американского философского общества
Члены Гёттингенской академии наук
Профессора Лондонского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Выпускники Оксфордского университета
Лауреаты премии Бальцана
почётные доктора
Переводчики Гомера
Награждённые медалью Кеньона
Лауреаты премии Рансимена